Лапьер () — французская фамилия.

Известные носители:
 
 Лапьер, Максим (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Лапьер-Маршан, Азильда (1918—2010) — квебекская учительница и защитница прав женщин.
 Лапьер, Николя (род. 1984) — французский автогонщик. Принимал участие в первых трёх сезонах серии GP2.
 Лапьер, Ричард (1899—1986) — американский социальный психолог.
 Лапьер, Фабрис (род. 1983) — австралийский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину.

См. также 
 Парадокс Лапьера — феномен в социальной психологии.